Max Parodi – cantautore e musicista
Max Parodi – attore.